Marco Cornélio Maluginense (decênviro), decênviro em Roma em 450 a.C..
 Marco Cornélio Maluginense (cônsul em 436 a.C.), cônsul romano em 436 a.C. e filho do anterior.
 Marco Cornélio Maluginense (tribuno consular em 369 a.C.), tribuno consular romano em 469 e 467 a.C..

Desambiguações de antropônimos